Округ Талса — округ в штате Оклахома, США. Население округа на 2000 год составляло 563 299 человек. Административный центр округа — город Талса.

География 
Округ имеет общую площадь 1520 км² из которых 1477 км² приходится на сушу и 43 км² (2,85 %) на воду.

Климат

Основные автомагистрали 
  Межштатная автомагистраль 44
  Автомагистраль 64
  Автомагистраль 75
  Автомагистраль 169
  Автомагистраль 412

Соседние округа

Населённые пункты

Демография 
По данным переписи в 2000 году насчитывалось 563 299 человек, 226 892 домохозяйств и 147 252 семей, проживающих в округе. Плотность населения составляла 381 человек на квадратный километр. Расовый состав: 75,02 % белое население, 10,95 % афроамериканцы, 5,20 % коренные американцы, 1,62 % азиаты, 0,05 % гавайцы, 2,77 % прочие расы и 4,40 % смешанные расы.

Распределение населения по возрасту: 26,3 % составляют люди до 18 лет, 10,0 % от 18 до 24 лет, 30,4 % от 25 до 44 лет, 21,6 % от 45 до 64 лет и 11,8 %, в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составляет 34 года. На каждые 100 женщин приходится 94,2 мужчин. На каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше насчитывалось 90,9 мужчин.

Среднегодовой доход на домашнее хозяйство в городе составляет $ 38 213, а средний доход на семью составляет $ 47 489. Мужчины имеют средний доход $ 35 495, тогда как женщинs $ 25 680. Доход на душу населения по городу составляет $ 21 115. Около 8,7 % семей и 11,6 % населения находятся ниже черты бедности, в том числе 15,6 % из них моложе 18 лет и 8,3 % в возрасте 65 лет и старше.

По оценке 2017 года в округе проживало 646 266 человек.

Ссылки 

Округа Оклахомы